Бархатный сезон:

 Бархатный сезон — условное название одного из наиболее благоприятных для отдыха времён года.
 «Бархатный сезон» — советский художественный фильм.
 Бархатный сезон — пятый студийный альбом Валерия Леонтьева.